«Украденная жизнь» () — фильм Кёртиса Бернхардта, экранизация произведения, автор которого — Карл Бенез.

Сюжет 
Художница Кейт Босуорт ждёт лодку, чтобы поехать на остров у побережья Новой Англии, где она должна встретить сестру и дядю. Она встречает Билла Эмерсона, с которым они едут в одной лодке домой и влюбляются друг в друга. Патрисия, являющаяся сестрой-близнецом Кейт, также испытывает чувства к Биллу и решает отбить его у сестры. Патрисии это удается, и они с Биллом вступают в брак. Однажды в результате несчастного случая во время морской прогулки на лодке Патрисия погибает, и Кейт, всё ещё любящая Билла, решает, что её единственный шанс на счастье — это назваться Патрисией. Все скорбят о погибшей Кейт, никто не замечает подмены, даже Билл.
Но каково же было разочарование Кейт, когда она узнала, что Билл уже давно не любит Патрисию, и между ними произошла размолвка. Под чужим именем, второй раз потерявшая любимого человека, загнанная в тупик проблемами, которые накопила Патрисия за свою жизнь, Кейт решает вернуться на остров у побережья Новой Англии. Хэппи-энд заключается в том, что Билл всё же догадывается, что Патрисия — это не Патрисия, а её сестра Кейт, и спешит на остров, чтобы встретиться с ней. Ведь, несмотря на брак с Патрисией, Билл всё равно продолжал любить Кейт.

Одна из лучших ролей Бетт Дейвис, сыгравшей героинь с противоположными характерами. Отдельного внимания заслуживает качество монтажа фильма, когда на экране одновременно присутствуют две Бетт Дейвис.

В ролях 
 Бетт Дейвис — Кейт Босуорт / Патрисия Босуорт
 Гленн Форд — Билл Эмерсон
 Дэйн Кларк — Карнок
 Уолтер Бреннан — Ебен Фольгер
 Чарльз Рагглз — Фредди Линлей
 Брюс Беннетт — Джек Талбот
 Пегги Кнудсен — Дидре
 Клара Бландик — Марта

Ссылки 

 
 
 

Фильмы-драмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы Кёртиса Бернхардта
Фильмы Warner Bros.
Фильмы о близнецах
Фильмы США 1946 года